Palacký ist der Familienname folgender Personen:

 František Palacký (1798–1876), böhmisch-tschechischer Historiker und Politiker
 Jan Palacký (auch Johann Palacký; 1830–1908), böhmisch-tschechischer Geograph und Politiker 

Siehe auch:
 Palacký-Universität Olmütz in Olmütz, Tschechien
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967) (früher Palacký), Passagierschiff